Radio Data System 
 Ruch Demokratyczno-Społeczny
 Rada Dialogu Społecznego
 zespół ostrej niewydolności oddechowej: 
 dorosłych (ARDS)
 noworodków (NRDS lub IRDS)